Мишель Геретт (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в период 2000—2008 годов. Серебряная призёрка летних Олимпийских игр в Пекине, обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Мишель Геретт родилась 6 октября 1980 года в Хартфорде, штат Коннектикут. Детство провела в соседнем Бристоле.

Заниматься академической греблей начала в 1998 году. Во время обучения в Гарвардском университете состояла в местной университетской гребной команде «Гарвард Кримсон», неоднократно принимала участие в различных студенческих регатах. Позже проходила подготовку в Гребном тренировочном центре Соединённых Штатов в Принстоне.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене в 2000 году, выиграв золотую медаль в распашных безрульных четвёрках на молодёжном Кубке наций в Копенгагене.

В 2001 году вошла в основной состав американской национальной сборной и выступила на взрослом чемпионате мира в Люцерне, где заняла четвёртое место в безрульных четвёрках.

На мировом первенстве 2003 года в Милане финишировала пятой в восьмёрках. Также в этом сезоне в той же дисциплине была лучшей на этапе Кубка мира в Милане.

В 2004 году решила попробовать себя в парных лодках и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах. Стартовала здесь в программе парных четвёрок, сумела выйти в главный финал, однако в решающем заезде пришла к финишу лишь пятой.

После афинской Олимпиады Геретт осталась в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2005 году она побывала на чемпионате мира в Гифу, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте женских одиночек — в финале её обошли только Екатерина Карстен из Белоруссии и Мирослава Кнапкова из Чехии.

На двух этапах Кубка мира 2006 года заняла пятое место в одиночках, того же результата добилась и на мировом первенстве в Итоне.

В 2007 году в одиночках стала бронзовой призёркой на этапе Кубка мира в Линце и на чемпионате мира в Мюнхене.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2008 года в Пекине — здесь финишировала в одиночках второй, уступив только болгарке Румяне Нейковой, и тем самым завоевала серебряную олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Мишель Геретт  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Выпускники Гарвардского университета